Autodeterminación hace referencia a varios artículos:

Concepto
Autodeterminación informativa, derivada del derecho a la privacidad.
Derecho de autodeterminación de los pueblos.
Libertad cognitiva o derecho a la autodeterminación mental.
Autodeterminación de género, elección libre y voluntaria de una persona para escoger el género sexual con el cual se siente identificado.

Organizaciones
Autodeterminación y Libertad, partido político argentino.